Svevia – regione storica e linguistica della Germania
 Svevia – distretto governativo della Germania
 Ducato di Svevia – stato medievale
 Lega sveva – alleanza militare del XVI secolo nel sud della Germania e in alcune parti dell'Austria

Pagine correlate 
 Svevi
 Svevo